Die BGL Ligue 2007/08 war die 1. Spielzeit der neubenannten höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer.

Der F91 Düdelingen gewann die erste Auflage und seinen insgesamt 7. Titel in der Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Relegation 
Der zwölftplatzierte FC Wiltz 71 verlor das Relegationsspiel gegen den Dritten der Ehrenpromotion, den Sporting Club Steinfort.

Referenzen 
 Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 5. Juni 2013
 Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 5. Juni 2013

2007
Fußballsaison 2007/08